Рамін (Німеччина) (нім. Ramin) — громада в Німеччині, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія.
 Рамін Резеян (перс. رامین رضاییان‎, нар. 21 березня 1990, Тегеран) — іранський футболіст, захисник клубу «Остенде».
 Рамін Отт, Рамін Шахін Отт (англ. Ramin Shahin Ott, нар. 22 червня 1986, Паго-Паго, Американське Самоа) — футболіст Американського Самоа.
 Рамін Джаваді (перс. رامین جوادی‎; англ. Ramin Djawadi) — композитор, що створює оркестрову музику для кінофільмів та телевізійних проектів.
 Рамін Тахері (перс. رامین طاهری‎; нар. 23 жовтня 1994(19941023)) — іранський борець греко-римського стилю, триразовий чемпіон Азії.
 Рамін Ібрагімов (азерб. Ramin İbrahimov; нар. 1978) — азербайджанський дзюдоїст-паралімпієць.
 Курт Рамін (нім. Kurt Ramien; 3 жовтня 1889, Гамбург — 8 вересня 1939, Кіль) — німецький офіцер-підводник, контрадмірал крігсмаріне.
 Лога Рамін Торкян (перс.لوگا) رامین ترکیان)) — музикант та співзасновник таких музикальних колективів як Axiom of Choice та Niyaz.